— железнодорожная станция, расположенная в специальном районе Кото в Токио. Станция обозначена номерами S-13 (линия Синдзюку) и Z-12 (линия Хадзомон). Станция была открыта 21 декабря 1978 года. На станции установлены автоматические платформенные ворота.

Планировка станции 
 Уровень B1: Холл
 Уровень B2: Турникеты; платформы линии Синдзюку
 Уровень B3: 1-я платформа линии Хандзомон (в сторону станции Сибуя)
 Уровень B4: 2-я платформа линии Хандзомон (в сторону станции Осиагэ)

Tokyo Metro 
Две боковые платформы, расположенные друг над другом.

Toei 
2 пути и 2 боковые платформы.

Близлежащие станции

Примечания